de Vos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cornelis de Vos
 Rob de Vos